Het ATP-toernooi van Rotterdam 2022 (met de officiële naam ABN AMRO Tennis Tournament) vond plaats van 7 - 13 februari 2022. Plaats van handeling waren de hardcourt-binnenbanen van Rotterdam Ahoy in de Nederlandse havenstad Rotterdam.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Rotterdam
Rotterdam